Comitatul Christian sau Christian County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Christian County, Illinois 
 Christian County, Kentucky 
 Christian County, Missouri